The Two Fathers – cortometraggio del 1910 diretto da Theo Frenkel
 The Two Fathers – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
 The Two Fathers – film del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Two Fathers – film del 1913 diretto da Robert Drouet